Rosenstein:
 Abraão Even Shoshan, ne Rosenstein
 Nils Rosén von Rosenstein

 21467 Rosenstein

Desambiguação